

Futebolistas
Bruno Ramón Silva Barone (1980), ex-futebolista uruguaio que atuava como lateral direito
Bruno César Pereira da Silva (1986), futebolista brasileiro que atua como volante
Bruno da Silva Barbosa (1988), futebolista brasileiro que atua como zagueiro ou volante
Bruno Jacinto da Silva (1995), futebolista brasileiro que atua como volante
Bruno da Silva Costa (2000), futebolista brasileiro que atua como atacante

Outros
Bruno Duarte Ferreira Silva, ciclista português

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes